Гиффорд, Роберт:

 Гиффорд, Роберт, 1-й барон Гиффорд (1779—1826) — британский юрист, судья и политик.
  (1817—1872) — сын 1-го барона Гиффорд.
  (1840—1905) — американский художник-пейзажист.